

Коросно — місто, адміністративний центр Коросненського повіту Підкарпатського воєводства.
 Коросно — колишнє бойківське село в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства.

Коросно (до 2021 року — Коросне) — село Перемишлянської громади Львівського району Львівської області.

Див. також 
 Кросна
 Кросно (значення)